Olssen ist der Familienname folgender Personen:

 Erik Olssen (* 1941), neuseeländischer Historiker
 Jabez Olssen (* 1975), neuseeländischer Filmeditor

Siehe auch:
 Olsen
 Olsson